

Localidades

Christiansburg (Indiana)
Christiansburg (Ohio)
Christiansburg (Virgínia)

Desambiguação